Маркелия — фамилия и топоним:
 Маркелия — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Герреро.
 Маркелия — муниципалитет в Мексике, штат Герреро.
 Маркелия, Людмила Владимировна (1935—2002) — советская актриса театра и кино.

См. также